Александр Акулинин:
 Акулинин, Александр Александрович (род. 1969) — независимый финансовый консультант. Совладелец ряда крупнейших Банков России, СНГ и Европейского Союза. 
 Акулинин, Александр Михайлович (1938—2010) — писатель, секретарь правления Союза писателей России.